Козьминское сельское поселение или муниципальное образование «Козьминское» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Ленском муниципальном районе Архангельской области. 

Соответствует административно-территориальным единицам в Ленском районе — Козьминскому сельсовету и Ленскому сельсовету.

Административный центр — село Козьмино.

География 
Козьминское сельское поселение находится в центре Ленского района Архангельской области. Главные реки поселения: Ленка, Вычегда.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

В 1911 году из Ленской волости 1-го стана Яренского уезда Вологодской губернии выделены Иртовская, Козьминская и Сафроновская волости.

Население

Состав 
В состав Козьминского сельского поселения входят 47 населённых пунктов.

Экономика

См. также 
 Список населённых пунктов Ленского района Архангельской области
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»
 О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области
 Подчинённые пункты Козьминского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)

Карты 
 [www.g151.ru/content/maps/disk11/P-39%20%20%2072%20%D0%BB%20%20%28%D0%A0%D0%A4%20%28%D0%A1%D0%AB%D0%9A%D0%A2%D0%AB%D0%92%D0%9A%D0%90%D0%A0%29%29/P39-061,062%20%20%20%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%2089-94%20%20%28+%29.jpg Топографическая карта P39-0,61-0,62]

Сельские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Ленского района